Kotschnewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Witaljewna Kotschnewa (* 1989), russische Fußballspielerin
 Olga Alexandrowna Kotschnewa (* 1988), russische Degenfechterin